Mertz ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Mertz von Quirnheim (1905–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Aurel Mertz (* 1989), deutscher Moderator und Comedian
 Bernd A. Mertz (1924–1996), deutscher Regisseur, Schauspieler, Sachbuchautor und Astrologe
 Bertrand Mertz (* 1962), französischer Politiker und Kommunalpolitiker
 Carl Mertz (1908–1978), deutscher Architekt
 Franz Mertz (1897–1966), deutscher Kunstmaler, Bühnenbildner und Bühnenarchitekt
 Georg Mertz (* 1858), deutscher Politiker (SPD)
 Henri Mertz (1919–1999), französisch-elsässischer Mundartdichter und Volksschullehrer
 Hermann Mertz von Quirnheim (1866–1947), bayerischer Generalmajor
 Hildegard Feidel-Mertz (1930–2013), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Johann Kaspar Mertz (1806–1856), österreichischer Komponist und Gitarrenvirtuose
 Jonathan Mertz (* 1986), deutscher Bühnenbildner
 Leonhard Mertz (um 1430–um 1498), Franziskaner-Frater und Orgelbaumeister
 Manfred Mertz (1939–2009), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Max Mertz (1912–1981), deutscher Grafiker und Maler
 Nikolaus Balthasar Mertz (17. Jh.), deutscher Mediziner
 Ole Mertz (1931–2017), dänischer Badmintonspieler
 Wolfgang Mertz (1930–2015), deutscher Verleger
 Xavier Mertz (1882–1913), Schweizer Polarforscher

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mertz (Bibb County, Alabama)
 Mertz (Mobile County, Alabama)
 Mertz (Kansas)

Sonstiges:
 Mertz-Gletscher, Antarktika
 Mertz-Ninnis Valley, Tiefseegraben im Südlichen Ozean
 Villa Mertz in Heilbronn
 Mertz Transport AB, Transportdienstleister in Schweden

Siehe auch:
 März (Begriffsklärung)
 Maerz
 Merz